Запоповье — пресноводное озеро на территории городского поселения Кандалакша Кандалакшского района Мурманской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,3 км².

Форма озера изогнутая, продолговатая: оно почти на четыре километра вытянуто с запада на восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Через озеро течёт река Небло, впадающая в Белое море.

Соединяется протокой с озером Федосеевским.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000000053.

См. также 
 Озёра Мурманской области

Примечания 

Бассейн Кандалакшского побережья
Озёра Кандалакшского района